Alberto Errera – militare greco
 Alberto Errera – patriota, storico e insegnante italiano
 Carlo Errera – geografo e scienziato italiano
 Gilberto Errera – militare, aviatore e ingegnere italiano
 Giorgio Errera – chimico e accademico italiano